

Cucina 
 Amato's – catena di ristoranti statunitense

Geografia
Cipro
Amato – antica città di Cipro, chiamata anche Amatunte
Italia
Amato – comune in provincia di Catanzaro
Amato – frazione di Taurianova in provincia di Reggio Calabria
Amato – fiume della Calabria

Persone

Amato di Montecassino (XI secolo) – abate di Montecassino
Amato di Nusco (997 ca-1093) – cittadino e primo vescovo della diocesi di Nusco
Gennaro D'Amato o D'Amato (1857-1947) – pittore ed illustratore italiano
Lusitano Amato (1511-1568) – medico portoghese
Vincenzo Amato (1629-1670) – musicista italiano 
Vittorio Amato (n. 1916) – statistico italiano

Onomastica
Amato – nome proprio italiano
 Amato – cognome italiano

Pagine correlate
 Amata
 Amati

Altri progetti